Овде су дати састави екипа учесница на Европском првенству у фудбалу 2008. које је одржано у Аустрији и Швајцарској, од 7. до 29. јуна. Број утакмица и датих голова односе се на утакмице одигране пре почетка првенства.

Група А

Селектор: Јакоб Кун

Селектор: Карел Брикнер

Селектор:  Луиз Фелипе Сколари

Селектор: Фатих Терим

Група Б

Селектор: Јозеф Хикерсбергер

Селектор: Славен Билић

Селектор: Јоахим Лев

Селектор:  Лео Бенхакер

Група Ц

Селектор: Ремон Доменек

Селектор: Марко ван Бастен

Селектор: Роберто Донадони

Селектор: Виктор Питсурка

Група Д









Спољашње везе 

 Списак утакмица

Европско првенство у фудбалу 2008.
2008